Florida de Liébana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Florida de Liébana (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Florida de Liébana (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar